Berkley puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:

Berkley (Colorado)
Berkley (Iowa)
Berkley (Massachusetts)
Berkley (Míchigan)